Волоколамск может означать:
 
 Волоколамск — город, районный центр в Московской области.
 Волоколамск — городское поселение в Волоколамском районе Московской области.
 Волоколамск — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги.

См. также 
 Волоколамская (значения)